

USA
Brownstown (Arkansas)
Brownstown (Illinois)
Brownstown (Indiana)
Brownstown (Crawford megye, Indiana)
Brownstown (Cabell megye, Nyugat-Virginia)
Brownstown (Brown megye, Ohio)
Brownstown (Wyandot megye, Ohio)
Brownstown (Cambria megye, Pennsylvania)
Brownstown (Lancaster megye, Pennsylvania)
Brownstown (Washington)

Kapcsolódó szócikkek 
Browntown (egyértelműsítő lap)